

From Vienna with Love () — второй студийный альбом австрийского исполнителя Кончиты Вурст, записанный при участии Венского симфонического оркестра. Премьера альбома состоялась 19 октября 2018 года на лейбле Sony Music. Пластинка смогла добраться до вершины австрийского альбомного чарта Ö3 Austria Top 40.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Альбомы Кончиты Вурст
Альбомы Sony Music Entertainment
Кавер-альбомы